Rajouri (auch Rajauri; ) ist eine Stadt (Municipal Committee) im äußersten Westen des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 29.486.
2001 lag sie noch bei 20.874.
In der Stadt Rajouri leben 57 % Hindus und 37 % Muslime.

Rajouri liegt knapp 90 km nordwestlich der Stadt Jammu auf  Höhe am Flussufer des Nowshera Tawi, einem Zufluss des Chanab. Die Stadt und das umliegende Gebiet wird vom restlichen Teil von Jammu und Kashmir durch die Bergkette des Pir Panjal im Norden und Nordosten sowie von den Siwaliks im Süden getrennt.
Eine Fernstraße, der Punch Highway, führt zum südlich gelegenen Jammu. Mit dem nördlich gelegenen Distrikt Punch ist Rajouri über die Mughal Road und über den Punch Highway verbunden. Rajouri besitzt einen Flugplatz.
Der Campus der Baba Ghulam Shah Badshah University befindet sich 4 km nordöstlich vom Stadtzentrum.

Klima 
Das Klima in Rajouri ist in den Sommermonaten Juli und August vom Monsun bestimmt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 803,1 mm.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Rajouri